Schloss Kronberg

steht für:
 Schloss Kronberg (Kromberk) (auch: Cronberg oder slowenisch: Grad Kromberk), in Kromberk (deutsch: Kronberg), Gemeinde Nova Gorica (deutsch: Görz) in Slowenien
 Schloss Friedrichshof (auch: Schloss Kronberg), in Kronberg im Taunus in Hessen